Шилково — название населённых пунктов:

Россия 
 Шилково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Шилково — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Шилково — исторический район (слобода) Ярославля.